Court Square Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Court Square Historic District (Alabama), NRHP-Nr. 82002062
 Court Square Historic District (Kentucky), NRHP-Nr. 84000288
 Court Square Historic District (Massachusetts), NRHP-Nr. 74000370
 Court Square Historic District (Tennessee), NRHP-Nr. 82004042

Siehe auch:
 Courthouse Square Historic District